Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2011 (oficjalna nazwa z ang. EuroBasket 2011) – 37. finały mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, które odbywały się w 2011 roku w 6 litewskich miastach. Brało w nich udział 16 krajowych reprezentacji. Turniej był rozgrywany pod patronatem FIBA, a jego głównym organizatorem był Litewski Związek Koszykówki. Mistrzostwa Europy w Koszykówce mężczyzn po raz drugi w historii zostały rozegrane na Litwie. Wcześniejsze zawody miały miejsce w 1939 roku. Po raz drugi z rzędu Mistrzami Europy zostali Hiszpanie, którzy w finale pokonali reprezentację Francji.

Logo 
Wybór oficjalnego logo turnieju został dokonany spośród 49 prac nadesłanych do organizatorów turnieju w ramach konkursu. Najlepsze 3 prace zostały przesłane do FIBA Europe, która dokonała ostatecznego wyboru. Autorem zwycięskiego projektu jest Kestutis Koira. Oficjalna prezentacja logo turnieju miała miejsce 24 stycznia 2009 roku w hali Cido Arena w litewskim mieście Poniewież podczas finału koszykarskiego Pucharu Litwy. Logo przedstawia historyczne godło Litwy- słupy Giedymina wkomponowane w tablice koszykarską.

Zakwalifikowane drużyny

Areny mistrzostw

Podział na koszyki 
Na podstawie wytycznych FIBA Europe wszystkie zakwalifikowane zespoły podzielono na koszyki przed losowaniem grup. Drużyny z jednego koszyka nie mogły grać ze sobą w pierwszej rundzie turnieju finałowego.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A - Poniewież

Tabela

Wyniki

Grupa B - Szawle

Tabela

Wyniki

Grupa C - Olita

Tabela

Wyniki

Grupa D - Kłajpeda

Tabela

Wyniki

Druga faza grupowa

Grupa E - Wilno

Tabela

Wyniki

Grupa F - Wilno

Tabela

Wyniki

Faza finałowa - Kowno

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał - Kowno 

ZWYCIĘZCA ME 2011

Hiszpania Drugi tytuł

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Indywidualne

Indywidualne w meczach (max)

Drużynowe

Przypisy